Орлянка — азартная игра. Кроме того, может означать:

Населённые пункты 
Белоруссия
 Орлянка — деревня в Малоритском районе Брестской области.

Россия
 Орлянка — село в Малоархангельском районе Орловской области.
 Орлянка — посёлок в Конышёвском районе Курской области.
 Орлянка — деревня в Черемисиновском районе Курской области.
 Орлянка — село в Солнцевском районе Курской области.
 Орлянка — деревня в Фатежском районе Курской области.
 Орлянка — село в Вяземском районе Смоленской области.

Крым
 спорная между Россией и Украиной территория, де-факто в составе России
 Орлянка — село в Сакском районе.

Украина
 Орлянка — село в Купянском районе Харьковской области.

Реки 
 Орлянка (приток Сока) — река в Самарской области.
 Орлянка (приток Песочни) — в Калужской области.
 Орлянка (приток Сучьей) — в Орловской области.
 Орлянка (приток Друти) — в Могилёвской области.

См. также 
 Верхняя Орлянка
 Нижняя Орлянка
 Средняя Орлянка